1032 км, 1032-й киломе́тр — топоним в пост-СССР России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1032 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 587121.
 1032 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 492025.
 1032 км, ПЛ 1032 КМ — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 299268.